Blaník kan syfta på:

 Blaník (opera) – en romantisk opera i tre akter med musik av den tjeckiske kompositören Zdeněk Fibich
 Velký Blaník  – ett berg i Tjeckien